Башинский — русская фамилия. Известные носители:

 Башинский, Анатолий Доминикович (род. 1946) — российский политик.
 Башинский, Виктор Владиславович (род. 1955) — Заслуженный артист РФ (2004).
 Башинский, Георгий Вячеславович — Георгиевский кавалер; поручик; 9 октября 1917.
 Башинский, Олег Николаевич — ленинградский архитектор
 Башинский, Пётр Павлович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 27 января 1917.
 Башинский, Эспер Иванович (1878—после 1937) — российский и украинский военный, полковник Российской императорской армии, генерал-хорунжий Армии УНР.